Die 21. Zentralamerika- und Karibikspiele fanden vom 18. Juli bis 1. August 2010 in Mayagüez, Puerto Rico, statt. Zum dritten Mal wurden die Spiele damit nach 1966 und 1993 in Puerto Rico ausgetragen.

Teilnehmende Nationen 
31 Länder mit insgesamt 5204 Athleten nahmen an den Zentralamerika- und Karibikspielen teil. Lediglich Kuba nahm als einziges Mitglied der CASCO nicht teil.

Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 

 mayaguez2010.com

2010
Multisportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Puerto Rico